

L’Académie allemande des sciences Leopoldina - Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina - ou Léopoldine est établie à Halle en Saxonie.

Leopoldina est une ville de l'État du Minas Gerais.